Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 826 dans le monde.

 RS-826 au Brésil
 Florida State Road 826 en Floride, États-Unis
 Route nationale 826 en France